Dengler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dengler (1874–1944), deutscher Forstwissenschaftler

 Carina Dengler (* 1994), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Carlos Dengler (* 1974), US-amerikanischer Musiker, Mitglied von Interpol (Band)
 Dieter Dengler (1938–2001), US-amerikanischer Pilot deutscher Abstammung
 Franz Dengler (1890–1963), österreichisch-böhmischer Trompeter
 Georg Dengler (1839–1896), deutscher Geistlicher und Kunstreferent
 Gerd Dengler (* 1939), deutscher Maler
 Gerhard Dengler (1914–2007), deutscher Journalist
 Hans-Herbert Dengler (1905–1982), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Anton Dengler (1896–1955), deutscher Richter

 John Dengler (1927–1994), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Josef Dengler (1894–1976), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP)
 Jürgen Dengler (* 1967), deutscher Biologe, Botaniker und Hochschullehrer
 Karin Dengler-Schreiber (* 1947), deutsche Historikerin
 Leopold Dengler (1812–1866), deutscher Forstwirt und Autor
 Margarete Dengler, Deckname von Amalia Rosenblüth (1892–1979), austroamerikanische Bibliothekarin
 Margit Dengler-Paar (* 1970), deutsche Rennrodlerin
 Paul Leo Dengler (1886–1977), österreichischer Pädagoge
 Susanne Dengler (* 1964), österreichische Sängerin (Sopran) und Musicaldarstellerin
 Theodor Dengler (1867–1902), deutscher Genremaler und Kunstpädagoge 
 Veit Dengler (* 1968), österreichischer Manager
 Wendelin Schmidt-Dengler (1942–2008), österreichischer Literatur- und Sprachwissenschaftler
 Wilhelm Dengler (1889–1951), deutscher Politiker (SPD)

Dengler steht für:
 Georg Dengler, Romanfigur, siehe Wolfgang Schorlau #Die Romane um Georg Dengler
 Dengler (Fernsehreihe), deutsche Fernsehreihe 

Siehe auch:
 Tengler